Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 2001/02.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Spiel des jeweiligen Vereins (28., 29. Juli bzw. 4. August 2001) bis zum Saisonfinale am 4. Mai 2002 dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Anmerkungen 
 Wappen: Vereinswappen zum Zeitpunkt der Spielzeit.
 Cheftrainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt das Alter in Jahren während der Spieltage der Amtszeit sowie die Spieltage an, an denen der Cheftrainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer sind nur berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Cheftrainern angegeben.
 Nr.: Rückennummer des Spielers. Bei gleichen Nummern für mehrere Spieler wurde die jeweilige Nummer eines Abgangs durch einen Zugang übernommen oder beide Spieler standen nie gleichzeitig auf dem Feld.
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat, bzw. in dem er geboren ist. Spieler ohne Angabe sind Deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielten bzw. in Deutschland geboren wurden.
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, an denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–18 für einen Spieler, der einem Kader bis einschließlich des 18. Spieltags (Winterpause) angehörte bzw. ab 19 für einen Spieler, der einem Kader ab dem 19. Spieltag angehörte (Angaben nur bei externen Zu- und Abgängen). Zudem sind Spieler mit II (zweite Mannschaft) gekennzeichnet, die zumindest zeitweise zusätzlich im Kader einer Nachwuchsmannschaft standen.
 Position: Angabe der Position des Spielers gemäß der Positionsangaben der Kaderlisten auf den Websites der jeweiligen Vereine.
 Alter: Alter des Spielers in Jahren im Zeitraum der Spieltage der Kaderzugehörigkeit.
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2001/02.
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2001/02.
 Fettgedruckte Werte sind Rekordwerte der Saison.

Kader

Borussia Dortmund 

Cheftrainer: Matthias Sammer ()

Bayer 04 Leverkusen 

Cheftrainer: Klaus Toppmöller ()

FC Bayern München 

Cheftrainer: Ottmar Hitzfeld (/)

Hertha BSC 

Cheftrainer: Jürgen Röber (/; bis zum 21. Spieltag), Falko Götz (/; Interimstrainer ab dem 22. Spieltag)

FC Schalke 04 

Cheftrainer:  (/)

Werder Bremen 

Cheftrainer: Thomas Schaaf (/)

1. FC Kaiserslautern 

Cheftrainer: Andreas Brehme (/)

VfB Stuttgart 

Cheftrainer: Felix Magath ()

TSV 1860 München 

Cheftrainer: Werner Lorant (; bis zum 9. Spieltag),  (/; ab dem 10. Spieltag)

VfL Wolfsburg 

Cheftrainer: Wolfgang Wolf (/)

Hamburger SV 

Cheftrainer: Frank Pagelsdorf (; bis zum 6. Spieltag), Holger Hieronymus (; Interimstrainer am 7. und 8. Spieltag),  (/; ab dem 9. Spieltag)

Borussia Mönchengladbach 

Cheftrainer: Hans Meyer (/)

Energie Cottbus 

Cheftrainer: Eduard Geyer (/)

Hansa Rostock 

Cheftrainer: Friedhelm Funkel (; bis zum 15. Spieltag), Juri Schlünz (; Interimstrainer vom 16. bis zum 18. Spieltag), Armin Veh (/; ab dem 19. Spieltag)

1. FC Nürnberg 

Cheftrainer: Klaus Augenthaler (/)

SC Freiburg 

Cheftrainer: Volker Finke (/)

1. FC Köln 

Cheftrainer: Ewald Lienen (; bis zum 19. Spieltag), Christoph John (; Interimstrainer vom 20. bis zum 22. Spieltag), Friedhelm Funkel (; ab dem 23. Spieltag)

FC St. Pauli 

Cheftrainer: Dietmar Demuth (/)

2001 2002
Bundesliga 2001 02
Bundesliga 2001 02
Kaderliste